Eustaas I van Boulogne, graaf van Boulogne (1033-1049)
 Eustaas I van Guînes, graaf van Guînes (1036-?)